Le qualificazioni del singolare  femminile dell'Australian Open 2012 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Vesna Dolonc (primo turno, ritirata)
  Akgul Amanmuradova (primo turno)
  Andrea Hlaváčková (qualificata)
  Arantxa Parra Santonja (secondo turno)
  Aleksandra Panova (ultimo turno)
  Misaki Doi (primo turno)
  Coco Vandeweghe (primo turno)
  Regina Kulikova (primo turno)
  Valerija Savinych (qualificata)
  Anastasija Pivovarova (primo turno)
  Varvara Lepchenko (qualificata)
  Erika Sema (primo turno)

 Mirjana Lučić (secondo turno)
 Laura Robson (qualificata)
 Caroline Garcia (ultimo turno)
 Nina Bratčikova (qualificata)
 Alison Riske (qualificata)
 Tetjana Lužans'ka (primo turno)
 Yvonne Meusburger (ultimo turno)
 Stefanie Vögele (qualificata)
 Tímea Babos (secondo turno)
 Sesil Karatančeva (primo turno)
 Jamie Hampton (qualificata)
 Kristina Mladenovic (secondo turno)

Qualificate

  Laura Robson
  Irena Pavlović
  Andrea Hlaváčková
  Stefanie Vögele
  Alison Riske
  Maria João Koehler

 Paula Ormaechea
 Nina Bratčikova
 Valerija Savinych
 Chang Kai-chen
 Varvara Lepchenko
 Jamie Hampton

Tabellone qualificazioni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Sezione 9

Sezione 10

Sezione 11

Sezione 12

Collegamenti esterni 

Australian Open 2012
WTA Tour 2012